Kaizoku-Ban — первый официальный концертный мини-альбом группы Accept, вышедший в 1985 году.

Об альбоме 
Kaizoku-Ban записан в ходе Metal Heart Tour в последний день выступлений в Японии. По длительности альбома полновесным LP он считаться не может. На альбоме содержится материал только с альбомов 1983 года Balls to the Wall и 1985 года Metal Heart, что связано с правами на песни компании Brain, с которой группа записала первые 4 альбома. Название альбома в переводе с японского означает «запрещённый товар» или проще контрабанда.

Концертная запись не подвергалась впоследствии никакой студийной обработке.

Интересно, что альбом содержит выступление группы в Нагое (Япония), состоявшееся 19 сентября 1985 года, в то время, как следующий концертный альбом 1990 года Staying a Life, записывался на концерте в Осаке 18 сентября — на день раньше!

Список композиций 
Сторона 1 EP
 «Metal Heart» (5:19)
 «Screaming for a Love Bite» (3:33)
 «Up to the Limit» (3:47)

Сторона 2 EP
 «Head Over Heels» (4:19)
 «Love Child» (3:35)
 «Living for Tonite» (3:47)

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Вольф Хоффман, — гитара
 Йорг Фишер — гитара
 Петер Балтес — бас-гитара
 Штефан Кауфманн — ударные

Технический персонал
 Дирк Штеффенс — аранжировки
 Михаэль Вагенер — звукооператор

Чарты 
  50 место
  91 место

Примечания

Ссылки 
 
 

1985
Концертные альбомы 1985 года
Мини-альбомы 1985 года
Мини-альбомы RCA Records